

Svijet

Događaji

Osnivanja i gašenja

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Hrvatska i u Hrvata

Događaji

Osnivanja i gašenja 

 Travanj – Glavni ustaški stan osniva Hrvatsku izvještajnu službu.

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Izvori